Personen
 Andy Lau, 1961, filmacteur, filmproducent en popster uit Hongkong 
 Jasmijn Lau, 1999, Nederlands langeafstandsloopster
 Lau Kim Lorn, ook Lao Kim Lorn, geboortenaam van Nuon Chea, tweede man van de Cambodjaanse Rode Khmer en medeverantwoordelijke voor meer dan een miljoen doden
 Louise Wenckebach-Lau, 1893-1967, een Nederlandse textielkunstenaar, zus van de kunstschilder Thé Lau
 Pernille La Lau, 1971, een Nederlandse tv-presentatrice
 Thé Lau, 1889-1958, een Nederlandse kunstschilder
 Thé Lau, 1952-2015, een Nederlandse muzikant en tekstdichter, kleinzoon van de kunstschilder Thé Lau
 Yisrael Meir Lau, 1937, geboren Pool, gevangene in Buchenwald, 1993-2003 Asjkenazische opperrabbijn van Israel te Tel Aviv
Topografie
 Lau (Estland), een plaats in Estland, gemeente Kehtna
 Lau (provincie), een provincie in Fiji
 Lau-eilanden, een eilandengroep in Fiji
 de Lau Mazirelbrug (brug 259), een vaste brug in Amsterdam-Centrum
Overig
 Lau, een alternatieve schrijfwijze van de Chinese achternaam Liu of Lao